Николай Александрович Крюков: Крюков, Николай Александрович (1800—1854) — декабрист.
 Крюков, Николай Александрович (1850—1915) — инженер-генерал, начальник Николаевской инженерной академии.